Санаужа (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 33 км². Население — 458 человек (на 2010 год).

Население

Известные уроженцы 
 Андреви, Франческо (1786—1853) — испанский и каталонский композитор, священник, органист, капельмейстер, теоретик музыки.

Примечания

Ссылки 
 Página web del municipio
 Información sobre Sanaüja de la Diputación de Barcelona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды